D4 steht für:
 Kurzform für die 4. documenta, Weltausstellung zeitgenössischer Kunst 1968 in Kassel
 Mittelland-Route (D4) von Aachen nach Zittau, deutsche Radfernwegroute
 Diaľnica D4, slowakische Autobahn
 Dálnice 4, tschechische Autobahn
 eine deutsche Abgasnorm
 ein Papierformat nach DIN 476/ISO 216 von 192 × 272 mm
 D4 (Root), Schweizer Gewerbegebiet
 Nikon D4, japanische digitale Spiegelreflexkamera
 Peugeot D4, Transporter des Herstellers Peugeot
 Pennsylvania Railroad D4-Klasse, 2′B-Dampflokomotiven der Pennsylvania Railroad
 HMS D4, britisches Unterseeboot der britischen D-Klasse
 D4-Videostecker, analoger Videostecker vom Typ D-Terminal für Spezifikation D4 (720p (750p)： 1280 × 720 progressiv)
 Alidaunia (IATA-Code), italienische Fluggesellschaft
 Kap Verde (Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge)
 The D4, neuseeländische Rockband

D4 steht für:
 Victorian Railways D4-Klasse, 1929 umbenannte Tank-Lokomotiven der bis dahin Victorian Railways -Klasse benannten Loks der Victorian Railways

D4 steht für:
 Octamethylcyclotetrasiloxan, chemische Verbindung
 22,23-Dihydroergocalciferol, Vitamin D4, siehe Vitamin D (Begriffsklärung)

D04 steht für:
 HMAS Voyager (D04), australischer Zerstörer
 Colle-System (ECO-Code), Untervariante des Damenbauernspiels
 „Carcinoma in situ der Haut“ (ICD-10-Code), Morbus Bowen, Aktinische Cheilitis, Aktinische Keratose oder Keratoakanthom

d4 steht für:
 Four-sided die, vierseitiger Spielwürfel in Form eines Tetraeders, siehe Spielwürfel #Die Standard-Würfel (W4)

Siehe auch:
 D4a, Rechenautomat von N. J. Lehmann
 DIV

Abkürzung